Cortez (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Cortez (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Gran Premi MR Cortez o * Gran Premi Internacional de ciclisme MR Cortez-Mitsubishi
 Bruno Cortez (Rio de Janeiro, Brasil, 1987), futbolista brasiler que disputà un partit amb la selecció del Brasil 
 Ricardo Cortez (Nova York, 1899 - 1977), actor i director de cinema estatunidenc